Kronberger ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Leonie Kronberger (* 1990), österreichische Schauspielerin
 Franz Kronberger, deutscher Basketballtrainer und -funktionär
 Franz Xaver Kronberger (1913–2010), deutscher katholischer Geistlicher
 Gerald Kronberger (* 1975), österreichischer Jurist, Bezirkshauptmann von Braunau am Inn
 Hans Kronberger (1951–2018), österreichischer Sachbuchautor und Politiker (FPÖ)
 Karl Kronberger (1841–1921), österreichischer Maler
 Lily Kronberger (1890–1974), ungarische Eiskunstläuferin
 Luca Kronberger (* 2002), österreichischer Fußballspieler
 Matthäus Kronberger (1434–1492), österreichischer Zisterzienser und Abt des Stiftes Heiligenkreuz
 Maximilian Kronberger (1888–1904), deutsches Mitglied des George-Kreises

 Otto Kronberger (* 1946), österreichischer Fußballtorwart
 Petra Kronberger (* 1969), österreichische Skirennläuferin
 Silvia Kronberger (* 1954), österreichische Hochschullehrerin

Kronberger steht für
 das Adelsgeschlecht der Herren von Kronberg

Weiteres:
 Kronberger 61, planetarischer Nebel

Siehe auch:
 Kronenberger
 Kornberger
 Kronberg (Begriffsklärung)
 Cronberger